А́нгелы:
 Ангелы — духовные, бесплотные существа в авраамических религиях, обладающее сверхъестественными возможностями.
 Ангелы — династия Византийских императоров.
 Ангелы — распространённая фамилия, которую носили в том числе и несколько дворянских родов в различных странах.
 «Ангелы» — американский фильм 2000 года.

См. также 
 
 
 Ангелы единой надежды — семь скульптур, установленных в различных частях мира, одна из которых установлена в Свердловской области.
  (значения)
 НеАнгелы